RY Щита () − затменная переменная звезда типа β Лиры, которая находится в созвездии Щита. Это горячий бело-голубой гигант класса В.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Звёздный каталог VizieR

Бело-голубые гиганты